Václav Koloušek est un footballeur international tchèque, né le  à Mladá Boleslav en Tchécoslovaquie.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Salernitana Calcio 1919
 Champion d'Italie D2 : 1998

  FC Slovan Liberec
 Champion de République tchèque : 2002

 SC Magna Wiener Neustadt
 Finaliste de la Coupe d'Autriche : 2010
 Champion d'Autriche D2 : 2009

Références

Liens externes 
 

Footballeur international tchèque
Joueur du Mladá Boleslav
Joueur du Dukla Prague
Joueur de l'US Salernitana 1919
Joueur de l'AC Sparta Prague
Joueur du Slovan Liberec
Joueur du SK Slavia Prague
Joueur du Wacker Innsbruck
Joueur du SC Magna Wiener Neustadt
Joueur du FC Zbrojovka Brno
Joueur du FC Vysočina Jihlava
Naissance en avril 1976
Naissance à Mladá Boleslav
Naissance en Tchécoslovaquie